Goldfund steht für
Goldfund von Bernstorf, siehe: Bronzezeitliche Befestigung bei Bernstorf
Goldfund vom Borgbjerg
Goldfund von Boeslunde
Goldfund von Håringe
Goldfund von Lorup
Goldfunde in Schweden
Goldschatz von Tuna

Siehe auch:
Archäologischer Fund
Goldschatz, Goldrausch